Теопантлан има више значења:

 Општина Теопантлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Теопантлан (Теопантлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику